Warnes puede referirse a:

Personas 

La familia Warnes, destacada familia argentina de origen irlandés:
 Ignacio Warnes (1770-1816), militar argentino-boliviano.
 Martín José Warnes, marino argentino del 
 Carlos Warnes (César Bruto), escritor argentino.
 Martina Warnes, patriota argentina.
 Manuela Warnes y García de Zúñiga, dama argentina, Primera dama de Chile, esposa del Presidente de Chile José Joaquín Prieto.
Jacinta Warnes, esposa de Juan José Ballesteros.

Geografía 
 Ignacio Warnes, provincia de Bolivia.
 Warnes, localidad de Bolivia, capital de la provincia "Ignacio Warnes".
 Warnes, localidad de Argentina.
 Avenida Warnes, calle de Buenos Aires, Argentina.